Denne liste over fredede fortidsminder i Thisted Kommune viser alle fredede fortidsminder i Thisted Kommune med begyndelsesbogstaverne fra S til Å. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Thisted Kommune A-R
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Thisted Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Thisted Kommune (S-Å)
Thisted Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments